Església de Sant Andreu Apòstol de l'Alcúdia, temple catòlic del municipi de l'Alcúdia (Ribera Alta, País Valencià) 
 Sant Andreu de Bancells, parròquia al municipi de Vilanova de Sau (Osona) 
 Església de Sant Andreu de Castellbò, església romànica del poble de Sant Andreu de Castellbò
 Sant Andreu del Castell de Tona, església romànica propera a la població de Tona (Osona)
 Església de Sant Andreu de Cracòvia (Polònia)
 Sant Andreu del Far, església parroquial del municipi de Dosrius (Maresme) 
 Església de Sant Andreu de Palomar, edifici al barri de Sant Andreu de Palomar (districte de Sant Andreu de Barcelona)
 Església de Sant Andreu de Porreres, església romànica a la vall del Bac (Vall de Bianya)
 Sant Andreu de Sagàs, església a la població de Sagàs (comarca del Berguedà)
 Església parroquial de Sant Andreu Salou, edifici del municipi de Sant Andreu Salou (Gironès)
 Església de Sant Andreu de Socarrats, església romànica al nucli de Sant Andreu de Socarrats (municipi de la Vall de Bianya, la Garrotxa)
 Sant Andreu de Tona
 Església de Sant Andreu (Tenerife), temple catòlic a la localitat costanera de San Andrés, a Santa Cruz de Tenerife (Canàries, Espanya)